Сата́ров — фамилия. Известные носители:
 
 Сатаров, Валентин Николаевич (род. 1953) — советский футболист и тренер.
 Сатаров, Георгий Александрович (род. 1947) — российский политический и общественный деятель, аналитик, политолог и социолог, публицист.

См. также 
 Саттаров